Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2022 werd van 19 tot en met 27 maart 2022 gehouden in de Canadese stad Prince George, British Columbia. Zwitserland werd wereldkampioen. Het land won met 7-6 van Zuid-Korea.

Overzicht 
Het was de 43ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de zeventiende die in Canada werd georganiseerd. Thuisland Canada en de Verenigde Staten namen deel uit de Amerikaanse zone. Uit de Europese zone kwalificeerden de landen uit de top zeven van het Europees kampioenschap 2021 zich rechtstreeks. Rusland, dat zich initieel geplaatst had, mocht niet deelnemen vanwege de Russische inval in Oekraïne. De overige zes waren Schotland, Zweden, Duitsland, Zwitserland, Italië, en Turkije. Voor de Pacifisch-Aziatische zone waren Japan en Zuid-Korea de twee beste teams van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap en via het mondiale kwalificatietoernooi plaatsten Denemarken en Noorwegen zich. Nummers drie en vier Letland en Finland van dat kwalificatietoernooi mochten ook naar het WK, maar zij trokken zich terug. Tsjechië (de nummer 18 van de wereldranglijst) mocht de plaats van Rusland innemen.

Het Schotse team moest zich na de tweede ronde terugtrekken vanwege positieve coronatesten. Japan moest op de laatste dag de wedstrijd verlaten, ook wegens coronagevallen.

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Zondag 27 maart 2022, 11:00 / 20:00 uur

Finale 
Zondag 27 maart 2022, 16:00 / 01:00 uur

Eindstand

Externe links 
worldcurling.org wwcc2022

Curling in 2022
Wereldkampioenschap curling
Curling